Фінал Кубка Італії з футболу 2007 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 2006—2007, в яких зустрічались «Рома» і «Інтернаціонале».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2007 у футболі
2007 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу